Kér è una delle sette originarie tribù ungheresi. L'espressione compare oggi in numerosi toponimi ungheresi:
 Abaújkér
 Bedegkér
 Egyházaskér
 Hajmáskér
 Hontkiskér
 Ipolykér
 Kérsemjén
 Kiskér
 Nemeskér
 Németkér
 Nyitranagykér
 Ókér
 Szamoskér
 Újkér
 Varjaskér